Francesco Marto
 Giacinta Marto

Altri progetti